Xargos of Tanatloc is een personage uit de stripreeks Thorgal, gemaakt door scenarist Jean Van Hamme en tekenaar Grzegorz Rosiński. Hij is de grootvader van de hoofdpersonage uit de serie, Thorgal.

Beschrijving 
Xargos was gezagvoerder van het ruimteschip dat van de sterren naar de aarde kwam om deze te veroveren. Kort voor hun aankomst kreeg hij een geschil met Varth, de vader van Thorgal, en landde vervolgens alleen met een kleiner schip in Northland. Hier vestigde hij zich op een berg en deed zich voor als een orakel. Hij verbleef er een aantal jaren, totdat hij zijn kleinzoon ontmoette. 

Wanneer Xargos Thorgal zijn verleden heeft ontnomen, vertrekt hij naar het land van Qâ. Hij noemt zichzelf dan Tanatloc en helpt de inlandse Xinjins de woede van Varth te weerstaan. Varth had zich namelijk eerder in het Land van Qa gevestigd en doet zich voor als de god Ogotai. Met hulp van het krijgshaftige volk de Chaams heeft hij het grootste deel van het continent in handen gekregen. 

Xargos leerde de Xinjins om de droge woestijngrond te bewerken en ook gaf hij ze wapens en vliegende schepen, waardoor zij  een vrij volk konden blijven. Hij stelt zich ten doel om Jolan, de zoon van Thorgal, zijn magische krachten te leren beheersen. Daarna sterft Xargos in vrede.

Stamboom 

Personage uit Thorgal